Frank Vercauteren, Belgisch voetballer en voetbaltrainer
 Jozef Vercauteren, Belgisch syndicalist en politicus
 Julien Vercauteren, Belgisch voetballer
 Lieve Vercauteren, Belgisch actrice
 Nicolaas Vercauteren, Belgisch geestelijke